Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 15 мая 1956 года. Революционная партия демократической унификации получила все 54 места парламента.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1956. New York, 1957. 
Benítez Manaut, Raúl. 1990. "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas." Secuencia 17:71-92 (mayo-agosto de 1990).
Institute for the Comparative Study of Political Systems. 1967. El Salvador election factbook, March 5, 1967. Washington: Institute for the Comparative Study of Political Systems.
Ruddle, Kenneth. 1972. Latin American political statistics. supplement to the statistical abstract of Latin America. Los Angeles: Latin American Center, UCLA.
Williams, Philip J. and Knut Walter. 1997. Militarization and demilitarization in El Salvador's transition to democracy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1956 год в Сальвадоре